Лос Кокујос има више значења:

 Лос Кокујос (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Кокујос (Чиконтепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику